Пётр Сорокин:
 Сорокин, Пётр Ефимович (1889—1942) — футболист сборной Российской империи.
 Сорокин, Пётр Питиримович (1931—2015) — американский физик.
 Сорокин, Пётр Яковлевич — кавалер ордена Святого Георгия.